Thyasiridae är en familj av musslor. Enligt Catalogue of Life ingår Thyasiridae i överfamiljen Lucinoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thyasiridae 48 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Thyasiridae